Příjmení Bortel nese více různých osobností:

 Michal Bortel (* 1981) – český právník a politik
 Milan Bortel (* 1987) – slovenský fotbalový obránce
 Veronika Bortelová (* 1978) – česká basketbalistka